Purple Gang bezeichnet:

 The Purple Gang, eine kriminelle Bande während der US-amerikanischen Alkoholprohibition
 The Purple Gang (Rockband), eine britische Rockband, die in den 1960er Jahren gegründet wurde
 East Harlem Purple Gang, eine italienisch-amerikanische Drogendealerbande im New York der 1970er
 Purple People Eaters, eine populäre Verteidigungsreihe der Minnesota Vikings im American Football Ende der 1960er bis Ende der 1970er